Уиглсуорт (Wiglesworth, Wigglesworth) — английская фамилия.

Уиглсуорт, Винсент (1899—1994) — английский учёный, преподаватель и энтомолог.
Уиглсуорт, Лайонел Уильям (1865—1901) — британский орнитолог.